Osoby o nazwisku Wojakowski
 Franciszek Wojakowski (1880–1940), podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Kasper Wojakowski, urzędnik ziemski
 Kazimierz Wojakowski (1889–), kapitan Wojska Polskiego, kapelmistrz
 Kazimierz Ferdynand Wojakowski (1895–1986), pułkownik saperów Wojska Polskiego, działacz emigracyjny
 Mateusz Maurycy Wojakowski (1775–1845), duchowny rzymskokatolicki
 Remigian Wojakowski (–1716), urzędnik ziemski

 Inne
 (21846) Wojakowski, planetoida